Карл Вестман:
 Вестман, Карл 1866—1936) — шведский архитектор.
 Вестман, Карл (1876—1944) — шведский политический и государственный деятель.